Els caons (en llatí: chaoni en grec antic Χάονες) eren una tribu de l'Epir que vivia a la zona costanera enfront de l'illa de Còrcira. El país es deia Caònia. Van exercir la supremacia al Regne de l'Epir tot el segle V i la meitat del , substituint als thesprotis, però van ser suplantats pels molossos, segons Estrabó.

Referències 

Grups humans històrics
Epir a l'antiguitat